De afkorting SNV kan verwijzen naar:
 Standard Normal Variate
 SNV Netherlands Development Organisation (voorheen: Stichting Nederlandse Vrijwilligers)
SNV (Schweizerische Normen-Vereinigung) lettertype :